Le Destinée (Destiny en version originale), est dans l'univers fictif de la série télévisée Stargate Universe, un vaisseau automatisé construit il y a des millions d'années par les Anciens, dans un but d'exploration spatiale intergalactique. Ce projet fut abandonné par les Anciens, qui accédèrent à l'Ascension avant de pouvoir atteindre le but de l'expédition.

En 2009, une équipe d'exploration terrienne découvrit ce vaisseau lorsqu'elle composa pour la première fois une adresse à 9 chevrons sur une porte des étoiles. L'équipe se retrouva bloquée à bord du Destinée, qui continuait le chemin tel que programmé.

C'est à bord de ce vaisseau que se déroule la majeure partie de la trame de la série Stargate Universe.

Origines 
Le Destinée est un vaisseau spatial créé par les Anciens il y a environ 60 millions d'années alors qu'ils peuplaient encore la Voie lactée et en particulier la Terre. Dans leur soif de connaissances, les Anciens ont envoyé des vaisseaux aux confins de l'Univers. Ils comptaient les rejoindre afin d'étudier les limites de l'Univers. Il semblerait que les Anciens ne les ont finalement pas rejoints, car ils ont fini par atteindre le stade de l'Ascension, de sorte que l'expérience perdit tout intérêt à leurs yeux.

Le Destinée se déplace continuellement, alternant les bonds en vitesse supraluminique (VSL) avec le mode de propulsion conventionnel, et se fait précéder de plusieurs vaisseaux chargés de reconnaître le chemin. Ces vaisseaux – dont on ne connaît pas le nombre exact (mais au moins 2) – ont pour mission, entre autres choses, de fabriquer et de déposer des portes sur les mondes habitables. Le Destinée suit ce parcours fait de jalons qui auraient permis de ravitailler continuellement son hypothétique équipage, voire d'amorcer la colonisation de ces nouvelles planètes en cas d'expansion de la civilisation ancienne. Ces portes sont aujourd'hui bien utiles aux rescapés de la mission « Icare ».

Au cours de son long périple, il semblerait que le vaisseau a fait les frais (au moins une fois) d'une attaque majeure. On ignore tout des circonstances, mais un grand nombre des dommages qui posent aujourd'hui problème aux rescapés semblent venir de là.

Mission 
Au cours de la saison 2, la réelle mission du Destinée est dévoilée. Les Anciens auraient détecté une structure complexe dans le fond diffus cosmologique, ce qui supposerait la présence d'une forme d'intelligence lors de la formation de l'Univers, et que le Big Bang aurait été provoqué. La mission du vaisseau est de trouver de nouveaux éléments à ce sujet, et donc aux limites de l'Univers observable.

Design 
Le vaisseaux a la forme d'un "T". Au croisement de la figure se trouve une structure faisant penser à une pyramide. Comme le dit Rush, le design du vaisseau est clairement "ancien". Cela peut s'appliquer à l'ancienneté de son style architectural, qui reste toutefois Ancien.

Technologies 
Le Destinée, ayant été construit il y a des dizaines de millions d'années, utilise la technologie de ses créateurs, les Anciens. Cependant, cette technologie n'est en aucun cas similaire à celle de la cité d'Atlantis. Il n'est pas nécessaire d'avoir le gène des Anciens pour s'en servir car à l'époque de la construction du vaisseau, les Anciens n'avaient pas encore mis au point cette technologie.

Armement 
Le Destinée possède des armes à énergie anciennes. Le terme anciennes peut certainement s'appliquer au propre comme au figuré. Il n'existe pour le moment aucun élément de comparaison avec d'autres armes et d'autres races. On peut juste noter que la seule utilisation de ces armes a permis à l'équipage du Destinée de vider l'énergie du vaisseau, ce qui laisserait supposer qu'elles sont relativement puissantes.

Autre remarque : contrairement aux vaisseaux d'Atlantis, il ne semble pas y avoir de drones sur le Destinée, et les tourelles sont manuelles, contrairement aux automatiques des vaisseaux de classe Aurore.

L'artillerie du Destinée s'articule autour de deux composantes :
 Une composante principalement destinée à l'autodéfense : une vingtaine de tourelles visant à éliminer les menaces de petite taille : chasseurs, navettes...
 Une arme principale semblant avoir été construite sur le même principe que les armes légères, mais d'une puissance incomparable, apte à affronter des cibles bien plus importantes tel que des vaisseaux mère drones.

Bouclier 
Le bouclier du Destinée est utilisé aussi bien pour éviter au vaisseau de subir des agressions extérieures que pour éviter de perdre de l'air (il existe de nombreuses brèches dans la coque). Ce bouclier est suffisamment puissant pour résister à la traversée de la couronne d'une étoile (naine rouge) et à maintenir le vaisseau dans une étoile sans qu'il ne subisse de dommage. Ce bouclier semble avoir permis à l'appareil de résister à des attaques par le passé.

On apprend aussi dans l'épisode 2x20 que le bouclier fonctionne sur plusieurs fréquences aléatoires et se répétant continuellement. Ces fréquences correspondent aux fréquences qu'utilisent les armes ennemies, c'est-à-dire que les fréquences changent en fonction des armes ou des races. C'est ainsi qu'en se concentrant sur un plus petit spectre de fréquences (celui qu'utilise l'ennemi), le bouclier aura moins de changement de fréquences à faire et sera donc beaucoup plus efficace, mais deviendra par contre beaucoup plus vulnérable à tout autre type d'attaque. L'équipage évite ainsi la destruction du vaisseau par les drones.

Au cours de la saison 1, le bouclier, quoique largement apte à résister aux tirs des appareils adverses, semble impuissant à empêcher l'abordage du vaisseau : en effet, deux petits vaisseaux parviennent, en se posant sur la coque du Destinée, à traverser cette défense et à percer la coque. Cela vient sans doute du fait que le bouclier est capable d'intégrer les navettes du Destinée lorsque celles-ci s'arriment au vaisseau : le vaisseau abordeur, en entrant en contact avec la coque et en s'arrimant, verrait le bouclier s'étendre au-dessus-de lui, laissant au vaisseau le champ libre pour percer la coque.

Énergie 
Le Destinée recharge ses réserves d'énergie en pénétrant dans une étoile et en absorbant son énergie à l'aide d'appareils escamotables situés sous le vaisseau. De la pure énergie solaire selon Rush. Le vaisseau ne semble effectivement pas disposer de générateur énergétique (il semble d'ailleurs improbable qu'un générateur puisse tenir aussi longtemps, même un E2PZ, le générateur le plus puissant de la franchise utilisé par les anciens) à l'exception des navettes. Il semblerait qu'il s'agisse en fait d'un énorme condensateur qui stocke l'énergie solaire et la restitue.

Les capacités du vaisseau (comme le laisse entendre Rush) semblent largement moindres que celles d'origine : Rush et Wallace parlent d'environ 40 % de la capacité originelle, on peut supposer que cela est dû à la vétusté du vaisseau et aux dégâts subis durant divers combats.

Portes des étoiles 
Le Destinée ayant été lancé il y a très longtemps, il dispose du plus ancien modèle de portes des étoiles qui existe. Celle-ci ne dispose pas d'anneau des adresses inclus dans le support comme pour celles de la Voie lactée et de Pégase. Les symboles s'illuminent, et les chevrons semblent plus décoratifs que réellement utiles. Une adresse à 8 symboles semble impossible à mettre en œuvre, cette version des portes ayant une portée très réduite, inférieure au diamètre d'une galaxie. De plus, les capacités énergétiques du vaisseau sont désormais trop faibles pour activer une adresse à neuf chevrons.
À son activation, le vortex est plus gris que pour les autres réseaux, pour qui les vortex et les horizons sont bleus.

Bibliothèque des Anciens 
Au cours de la saison 1, il est montré qu'il existe un ancêtre de la bibliothèque des Anciens. Au lieu d'être présentée sous forme d'une « main », il s'agit d'un fauteuil auquel des bornes de téléchargement de données sont disposées sur le siège au niveau de la tête. D'après le  Rush, télécharger le contenu de la bibliothèque du Destinée dans le cerveau pourrait ne pas être mortel, car contrairement aux autres bibliothèques rencontrées dans Stargate, celle-ci date de plusieurs millions d'années, et donc les informations sont moins conséquentes, ce qui limiterait leur présence dans le subconscient et n'entraînerait pas la mort de la personne qui l'utiliserait.

Toutefois, une tentative effectuée seule par un des scientifiques lui a causé de graves lésions au cerveau, et il lui fallut plusieurs jours pour pouvoir avoir de nouveau la capacité de parler, toutefois de manière limitée. Après cet incident fut installé sur le fauteuil un appareil qui permet de réduire et réguler le flot de données, l'utilisateur pouvant aussi stopper le téléchargement de lui-même en franchissant une « porte psychique ».

Autonomie 
Bien que le vaisseau soit programmé pour suivre une trajectoire passant à proximité des étoiles et des planètes viables découvertes au fur et à mesure de sa progression, afin de se ravitailler en énergie, en eau et en vivres, ses concepteurs ont aussi prévu de lui assurer une relative autonomie en cas d'absence prolongée de planètes, ou durant la traversée du vide intergalactique.

Laboratoire hydroponique 
Afin de pallier le manque éventuel de planètes viables, le vaisseau est équipé d'un laboratoire destiné à la culture hydroponique, permettant de produire des fruits et légumes ainsi que des plantes médicinales, aussi longtemps que le vaisseau dispose d'eau, d'air et d'énergie pour les lampes UV. Bien que comestibles, beaucoup se plaignent de leur piètre qualité comparé aux fruits naturels (probablement dû à l'ancienneté du matériel).

Mais lors de la traversée d'une géante bleue, la serre explose et la zone est dépressurisée.

Recycleurs d'air 
Les recycleurs anciens se servaient d'un composé ayant la consistance et la couleur du pétrole, mais lors de l'arrivée des survivants d'Icare, ce composé était inutilisable. Les recycleurs sont désormais composés d'un filtre contenant du calcite dissout dans de l'eau, qui épure le CO. Plus tard dans la série le  Rush trouve une substance extrêmement efficace, bien plus que le calcaire, celle-ci est si efficace qu'elle peut être utilisée pendant des années.

L'eau 
Le vaisseau possède un réservoir d'eau, il peut contenir plus de  litres. Au début de la saison 1, le  Brody signale qu'il existe un système de purification de l'eau, alors hors service, qui permettrait à l'équipage de vivre « normalement » vis-à-vis des réserves en eau. Le vaisseau est équipé d'un système de douches, mais contrairement à un jet continu comme avec les douches terriennes, elle est vaporisée sur le corps en une fine brume. Ce procédé a été préféré sans doute pour des raisons d'économie d'eau.

Propulsion

Moteur VSL 
Le moteur VSL (signifiant Vitesse Supra-Luminique, en anglais FTL : Faster Than Light) permet, comme son nom l'indique, de dépasser la vitesse de la lumière. Le vaisseau arrête le VSL à l'approche d'une planète pour continuer en vitesse subluminique, c'est-à-dire moins vite que la lumière.

Alors que les autres vaisseau passent dans une autre dimension où la vitesse de la lumière peut être dépassée plus facilement (hyperespace/hyper-propulsion), le Destinée lui reste en espace conventionnel lorsqu'il se déplace en vitesse supra-luminique. Il est utilisé automatiquement par le vaisseau.

Il semble néanmoins impossible de stopper le vaisseau indéfiniment : un compte à rebours démarre à chaque sortie de VSL, et le vaisseau repart à la fin de ce dernier. Après avoir découvert la passerelle du Destinée, et cracké le Code Maître qui verrouillait le pilote automatique, le  Rush arrive à contrôler les sauts en VSL. L'équipage arrive désormais à piloter le Destinée. Il faut noter une limite contraignante à l'utilisation de moteurs VSL puisqu'il est indispensable de les arrêter au moins trois heures avant de pouvoir les rallumer, si ce délai n'est pas respecté les moteurs subissent de graves dommages.

Moteur subluminique 
Ce moteur subluminique n'est utilisé que lorsque le moteur VSL s'arrête, soit à l'approche d'une étoile, soit lorsque le compte à rebours qui détermine les sauts en VSL s’active. L'équipage, après la découverte de la salle de contrôle, peut s'en servir comme il le souhaite et c'est principalement le Lieutenant Matthew Scott qui pilote le vaisseau en dehors de VSL.

Références

Article connexe 
 Stargate Universe

Destiny(Stargate)

it:Astronavi di Stargate#Destiny